John Coffey si può riferire a:

Dr. John Coffey, professore di storia moderna presso l'Università di Leicester.
John Louis Coffey, giudice federale statunitense 
 John P. Sean Coffey, avvocato, candidato per il New York Attorney General
Jack Coffey (1887-1966), giocatore di baseball dei Boston Doves, Detroit Tigers e Boston Red Sox
Jack Coffey (direttore televisivo), direttore televisivo statunitense
John Coffee Hays, ranger capitano texano ed ufficiale militare
John Coffey, un personaggio del romanzo di Stephen King Il miglio verde e dell'omonimo film
John Coffey, gruppo punkrock/post-hardcore olandese
John Coffey, vescovo cattolico irlandese